GOP pode se referir a:

GOP - abreviatura de Grand Old Party : Partido Republicano (Estados Unidos)
Grande Oriente Paulista, obediência maçônica com jurisdição no estado de São Paulo, Brasil.
